Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2016 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero combinato
 Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2016 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero
 Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2016 - Squadre – competizione di nuoto con programma combinato